Masako è un nome proprio femminile giapponese.

Doppiatrici 

 Masako Katsuki – doppiatrice giapponese
 Masako Nozawa – doppiatrice ed attrice giapponese

Mangaka 

 Masako Watanabe – mangaka giapponese

Nobili 

 Imperatrice Masako – imperatrice consorte del Giappone, moglie di Naruhito
 Masako Takeda – principessa giapponese, figlia dell'Imperatore Meiji

Sportive 

 Masako Chiba – maratoneta e mezzofondista giapponese
 Masako Hozumi – pattinatrice di velocità su ghiaccio giapponese.
 Masako Ishida – fondista giapponese